Бурма́ка — українське прізвище.

Відомі носії 

 Бурмака Василь Антонович (1918) — Герой Радянського Союзу (1946).
 Бурмака Віктор Павлович (1947, Каунас) — український історик, публіцист, мистецтвознавець, батько Марії Бурмаки.
 Бурмака Марія Вікторівна (1970, Харків) — українська естрадна співачка.

Українські прізвища